Кубок обладателей кубков КАФ 1984 — 10-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 35 африканских стран. Победителем стал египетский клуб «Аль-Ахли».

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 12 октября, ответные — 28 октября 1984 года.

|}

Финал 
Первый матч состоялся 30 ноября, ответный — 30 декабря 1984 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1984 на сайте RSSSF

Примечания 

1984
Футбол в Африке в 1984 году